Заморский департамент Франции Гваделупа состоит из 32 коммун, 21 кантона и 2 округов. До декрета от 18 февраля 2014 в департаменте было 40 кантонов.

После реформы кантон Ле-Гозье является наиболее населённым в департаменте (22 889 человек), в то время как кантон Мари-Галант — наименее (11 288 человек) 

В списке представлены кантоны департамента Гваделупа в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Примечания 

 
Гваделупа